Никканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Никканен, Маркус (1904—1985) — финский фигурист-одиночник.
 Никканен, Минна (род. 1988) — финская легкоатлетка (прыжки с шестом).
 Никканен, Юрьё (1914—1985) — финский легкоатлет (метание копья).